Niemcy:
 Eberbach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Eberbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Eberbach – rzeka, dopływ Mergbach
 klasztor Eberbach – były cysterski klasztor w Eltville am Rhein

Osoby:
 Heinrich Eberbach – niemiecki generał

Zobacz też:
 Eberbach-Seltz
 Ebersbach